Числи́тельное в праиндоевропе́йском языке́ — система лексем праиндоевропейского языка, использовавшихся для счёта. Числительные являются одним из самых устойчивых элементов индоевропейской лексики. Праиндоевропейцы употребляли десятичную систему счисления. Для образования всех числительных использовалось всего 12—15 корней. Хорошо этимологизируются числительные «один» и «сто», удовлетворительно «восемь» и «девять», гипотетически (через ностратическую гипотезу) — «два», этимология остальных пока остаётся неясной. Вероятно, система числительных в праиндоевропейском имеет долгую предысторию, и не представляется возможным определить время её формирования.

Количественные числительные 
Склонялись числительные «один», «два», «три», «четыре» и «сто», остальные были несклоняемыми. Числительные 1—4 изменялись по атематическому склонению и так же, как прилагательные, изменялись по родам.

Один 
На базе  (), , ,  «одно очко на игральной кости», , , , ,  восстанавливается форма *h1oɪ̯nos/*h1oɪ̯kos/*h1oɪ̯wos (в традиционной реконструкции *oɪ̯nos/*oɪ̯kos/*oɪ̯wos). Все три формы представляют собой суффиксальные расширения одного и того же корня *h1oɪ̯- (в традиционной реконструкции *oɪ̯-), который, по одной из версий, представляет собой анафорическое местоимение. Данное числительное изменялось по -o-склонению. В праславянском *eɪ̯nos (аблаутный вариант *oɪ̯nos) развилось в *jьnъ «иной», а значение «один» получила форма *edinъ/*edьnъ, восходящая к тому же корню, но расширенная при помощи усилительной частицы *ed-.

Ещё одна лексема, которая, возможно, означала «один», реконструируется на основании  () «один раз»,  (< *sems) «один»,  (< *smija или *smijə) «одна»,  (< *sem) «одно»,  (где  из *sm̥-) «один раз, однажды»,  (< *sm̥plos) «простой»,  (< *smiɪ̯os) «один»,  «однажды, однократно»,  «простой», тохар. B ṣeme «один»,  как *sem-. А. Мейе считал, что именно эта лексема означала в праиндоевропейском языке «один», в то время как *oɪ̯- значило «единственный». О. Семереньи полагал, что *sem- обладала семантикой «один в значении совместности, единства».

В. Мажюлис полагал, что в праиндоевропейском не было числительного «один», приводя в качестве типологической параллели некоторые языки Новой Гвинеи, в которых такого числительного нет, хотя есть названия бо́льших чисел. Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов присоединяются к этой позиции, указывают на то, что числительное «один» отсутствовало также в шумерском и хурритском языках, оно не реконструируется для пракартвельского и прасемитского языков. По мнению учёных, это объясняется тем, что счёт начинается с «двух» и более, в то время как «один» изначально предполагает не счёт, а особый способ называния предмета, и лишь позднее включается в ряд числительных.

Два 
На базе  (),  , , , , , , тохар. А wu, we, ,  восстанавливаются формы *dwoh3(u)/*dwoh1 (в традиционной реконструкции *duwo/*dwō, по глоттальной теории, *t’wo-) мужского рода, *dwoih1 (в традиционной реконструкции *duwoi/*dwoi) женского и среднего. Возможно, первоначальной формой было *du, которое позднее получило суффиксы, маркирующие двойственное число.

В словосложениях использовалась форма *dwi-.

Существуют попытки возведения данного числительного к указательному местоимению со значением «тот (более далёкий)», однако Д. Адамс и Дж. Мэллори полагают, что разумнее выглядит обратное этимологизирование.

Сторонники ностратической гипотезы указывают на соответствия индоевропейскому *dwoh3(u) в других ностратических языках (праалтайск. *ti̯ubu «два, второй», прауральск. *to-ńće «второй», пракартвельск. *ṭq̇ub- «двойня») и реконструируют праностратическую форму *tuʔV/tuq̇V «два, второй», имеющую, по-видимому, борейское происхождение (ср. прасинокавк. *(t)xq̇wV̄ «два», прааустрич. *dVXa «два, пара»).

Три 
На базе хеттск. tēri-,  (),  , , , , , , тохар. В trai, tarya, ,  восстанавливаются формы *trejes мужского рода, *t(r)is(o)res женского, *triha (в традиционной реконструкции *trī) среднего. Данное числительное изменялось по -i-склонению (во множественном числе).

Форму женского рода объясняют из сложения корня *tri- с корнем *sor- «женщина» с последующей диссимиляцией *trisor- > *tisor-.

В словосложениях использовалась форма *tri-.

Данное числительное этимологизируют как восходящее к *ter- «дальше», то есть «следующее (после двух)» или *ter- «средний», то есть «средний (палец)». Обе этимологии Д. Адамс и Дж. Мэллори считают недостоверными.

Четыре 
На базе  (), арм չորս (чорс), չորեք (чорек'), , атт. , гомер. , , ,  (м. р.),  (ж. р.), ,  (м. р.),  (ж. и ср. р.) восстанавливается форма *kwetwores мужского рода, *kwetesres женского и *kwetworha (в традиционной реконструкции *kwetwōr) среднего. Германское f- вместо ожидаемого hw- объясняют влиянием числительного «пять» (). Изначально второй гласный был долгим только в форме среднего рода, однако в праславянском, прагерманском и санскрите эта долгота была перенесена в формы мужского рода.

А. Эрхарт полагает, что индоевропейское числительное «четыре» было несклоняемым, как в латыни, и в остальных индоевропейских языках склоняться оно началось уже после распада праязыка. Однако более распространено мнение, что именно  утратило склонение.

В словосложениях использовалась форма *kwtur-.

В общей сложности в лингвистике было предложено свыше десятка различных этимологий данного числительного:
 У. Леман полагал, что *kwetwores была заимствована индоевропейцами из хурритского или какого-то из кавказских языков, в то время как исконной формой было *meju-, которое обнаруживается в анатолийской группе. Однако другие исследователи указывают, что во всех граничащих с индоевропейскими языками семьях нет похожего числительного «четыре»;
 К. Шилдз () пытается разложить данное числительное на *kwe- «этот», *-t показатель неединственного числа, *-u показатель двойственного числа, *-or показатель собирательного неединственного числа. Чешский лингвист В. Блажек считает эту этимологию неубедительной;
 О. Бремер (:de:Otto Bremer) думал, что названия «четырёх» и «восьми» в праиндоевропейском были родственными и якобы восходили к названию глаза. Блажек полагает, что данная этимология неубедительна как с фонетической, так и с семантической точки зрения;
 Б. Чоп видел в элементе *-wor- суффикс, параллельный *-sr- в форме женского рода *kwetesres. Критики указывают на отсутствие каких-либо доказательств наличия такого значения у суффикса *-wor-;
 Г. Гюнтерт (:de:Hermann Güntert) предполагает исходное значение «верхушка креста» на основании  «треугольный»;
 В. Махек раскладывает *kwetwores на *kwe-twor-es, связывая второй элемент с  «творить», то есть «образования пар». Блажек оценивает эту этимологию как искусственную;
 А. Эрхарт () и В. Блажек возводят числительное «четыре» к *kwet- «пара» (возможно, родственному прауральскому *k(w)et, юкагирскому *kit и ительменскому katxan «два»), *Hwo показатель двойственного числа и *-r показатель гетероклитического склонения;
 Дж. Коэн (), также основываясь на прафинноугорском *kwet «два», видит в данном числительном редупликацию *kwet+kwet «два плюс два»;
 В. Шмид (:de:Wolfgang P. Schmid) выделяет в *kwetwores суффикс *-wor, сопоставляя его с *-wr (), и корень *kwet- (как в  «раздвигать, распростирать, растопыривать»);
 Э. Хопкинс (:en:Edward Washburn Hopkins) делит это числительное на *kwe-tur-, полагая, что оно означало «(1) плюс три».
 А. ван Виндекенс (:de:Albert Joris van Windekens), как и В. Махек, членит на *kwe-twor-es, но связывает второй корень с  «огораживать, прикреплять»,  «иметь».

Есть версия, что более ранним праиндоевропейским обозначением четвёрки было *ok̂t-, сохранившееся в  «ширина четырёх пальцев», а также заимствованное в картвельский праязык в виде *otxo- «четыре». От этого корня в форме двойственного числа происходит индоевропейское название числа восемь (см. ниже).

На основании данных анатолийских языков (, ) реконструируется форма *meyu- «четыре», не имеющая соответствий в других индоевропейских языках. По мнению А. С. Касьяна, это может свидетельствовать о существовании в индо-хеттском праязыке неразвитой системы счёта типа «1, 2, 3, много».

Пять 
На базе  (), , , эол. , , , , , тохар. B piś, ,  восстанавливается форма *pénkwe. В италийской и кельтской группах произошла дистантная регрессивная ассимиляция: *p-kw > *kw-kw, в то время как в германской группе дистантная прогрессивная: *p-kw > *p-p. Праславянское *pętь образовано от порядкового *pętъ «пятый», континуант собственно *pénkwe в праславянском не сохранился.

Обычно данное слово связывают с  «кулак» (), причём, по одной версии, *pn̥(kʷ)stis является производным от *pénkwe, а по другой — наоборот.

Э. Поломе сопоставлял *pénkwe с хеттским panku- «весь», отказываясь от традиционного этимологизирования последней лексемы как восходящей к  «толстый». Однако данная гипотеза подвергается критике как несостоятельная с точки зрения фонетики и семантики.

Датский лингвист Х. Педерсен выводил *pénkwe из последовательности *kwetwores pen kwe «четыре и один», где *pen должно означать «один/большой палец». В. Пизани, соглашаясь с таким членением, считал, что *pen само по себе означало «пять». Критики данной гипотезы указывают на то, что нет никаких доказательств того, что *pen могло означать «один» или «большой палец».

Сторонники ещё одной гипотезы, также соглашаясь с членением Педерсена, утверждают, что элемент *pen идентичен глагольному корню *(s)pen- «растягиваться». В. Блажек считает, что проблематично вывести значение «пять» из «растягиваться».

Кроме того, предпринималось несколько попыток внешнего сравнения:
 А. Кюни сравнивал *pen-kwe с прасемитским *ḫam- ( «пятый»);
 А. Р. Бомхард связывал первый элемент данного числительного, которое он реконструировал как *kwenkwe, с восточно-кушитским *ken- «пять» и чадским *kwən- «три»;
 С. А. Старостин, исходя из той же формы, что и Бомхард, считал *kwenkwe заимствованием из правосточнокавказского *χwinḳwV «кулак»;
 А. Тромбетти сопоставлял *pénkwe с прауральским *piŋɜ «ладонь». В. Блажек считает, что всерьёз можно воспринимать только это внешнее сравнение.

Шесть 
На базе  (), , , , , , , тохар. А ṣäk, ,  восстанавливается форма *(k)s(w)eḱs. Праславянское *šestь образовано от порядкового *šestъ «шестой», континуант собственно *s(w)eḱs в праславянском не сохранился.

Реконструкция фонетического облика данного числительного наталкивается на определённые сложности. На наличие начального *k- указывают данные индоиранских и балто-славянских языков, а также греческое диалектное  «шестирядный ячмень», в то время, как лексемы остальных языков восходят к праформе без *k-. По одной из гипотез, данное *k- возникло из слияния *pénkwe sweḱs > *pénkwsweḱs «пять, шесть» при быстром счёте. С другой стороны, только авестийские, греческие, кельтские и армянские формы дают основание реконструировать *-w-.

Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов считают, что индоевропейское название шести было заимствовано в пракартвельский в виде *ekŝw-, однако В. В. Шеворошкин думает, что по фонетическим причинам вероятнее заимствование из праармянского *weḱs-.

По одной из версий, данное числительное восходит к сложению *ǵhesr «рука» и *haeug- «расти», то есть здесь усматривается внутренняя форма «перерастающее руку» (числительное, при употреблении которого счёт переходит на вторую руку). Д. Адамс и Дж. Мэллори критикуют эту этимологию как несостоятельную ни фонетически, ни морфологически.

Семь 
На базе  (), , , , , тохар. ṣpät/ṣukt, , ,  восстанавливается форма *septm̥. Праславянское *sedmь образовано от порядкового *sedmъ «седьмой», континуант собственно *septm̥ в праславянском не сохранился.

Некоторые учёные полагают, что данная лексема была заимствована праиндоевропейским из прасемитского *šab'(at) «семь» или из прааккадского *sabátum «семь». И. М. Дьяконов считает такое заимствование невозможным из-за фонетических и связанных с ними хронологических трудностей (непонятно исчезновение фарингала в ИЕ слове, поскольку фарингалы в аккадском сохранялись вплоть до конца III тыс. до н. э.). Д. Адамс и Дж. Мэллори считают, что прааккадская форма существовала слишком поздно, чтобы быть источником праиндоевропейской лексемы, а заимствование из прасемитского ещё менее вероятно. В то же время В. В. Напольских указывает на схожесть числительных «семь» во многих языках Евразии ( () < *tsʰit < *sjɛt, , прапермск. *śeććem, прасамодийск. *sejtwə, , ), что может служить аргументом в пользу культурного заимствования.

Восемь 
На базе  (), , , , , , , тохар. A okät, B okt, ,  восстанавливается форма *hxoḱtoh3(u)/*h3oḱteh3 (в традиционной реконструкции *oḱtō(u)). Праславянское *osmь образовано от порядкового *osmъ «восьмой» (где «-mъ» возникло по аналогии с *sedmъ «седьмой»), континуант собственно *oḱtō(u) в праславянском не сохранился.

Поскольку данное числительное снабжено показателем двойственного числа, существует гипотеза, согласно которой его внутренняя форма — «дважды четыре» (или «две группы из четырёх пальцев») и изначальным значением корня *oḱto-, сохранившимся в  «ширина в четыре пальца», было «четыре пальца». Предполагают, что это пережиток древнего четверичного счёта, предшествовавшего десятеричному, однако В. Винтер считает такой вывод скоропалительным.

Вероятно,  было заимствовано пракартвельским в виде *otxo- (в другой реконструкции *(o)ŝtx(o)-) «четыре».

Девять 
На базе  (), , , , , , , тохар. А ñu, ,  восстанавливается форма *h1néwh1m (в традиционной реконструкции *newn̥). В балтийской и славянской группах начальное d- вместо n- возникло по аналогии с последующим числительным «десять», впрочем, эта инновация не затронула прусский язык, сохранивший исходное newīnjai. Латинское novem вместо ожидаемого *noven возникло по аналогии с decem и septem.

Этимологически данную лексему обычно связывают с прилагательным *newos «новый», тем самым предполагая, что её внутренняя форма — «число, начинающее новый цикл счёта». Д. Адамс и Дж. Мэллори отвергают эту этимологию, считая, что это лишь случайное сходство, и предлагают другую, согласно которой *h1néwh1m связано с *h1énh1u «без». В таком случае этимологическим значением будет «десять без одного».

Десять 
На базе  (), , , , , тохар. śäk, , ,  восстанавливается форма *deḱm̥(t) (по глоттальной теории, *t’eḱ[h]m̥).

Иногда данное числительное этимологизируют как сложение *dwe- «два» и *ḱm̥t «рука» (), то есть «две руки». Однако В. Винтер указывает на то, что такая этимология натыкается на фонетические трудности и, кроме того, остаётся непонятным, почему «два» здесь должно быть выражено числительным, а не формой двойственного числа слова «рука».

Одиннадцать — девятнадцать 
Названия числительных 11—19 формировались из сложений названий единиц с элементом *deḱm̥ «десять». При этом в славянских языках используются словосочетания с предлогом *na (например, *edinъ na desęte «одиннадцать»), а в германских (только «одиннадцать» и «двенадцать») и балтийских словосложения с корнем *leikw- «оставаться».

Названия десятков 
Для обозначения десятков использовались сложные слова, первой частью которых были названия единиц, а второй — элемент *dḱomt > *ḱomt (аблаутный вариант названия «десяти» *deḱm̥(t)).

Восстанавливаются следующие формы:
 *wīḱm̥t (в других реконструкциях *wīḱm̥tih1, *dṷih1ḱm̥tih1, *duidḱmti) < *dwī «два» + ḱm̥tih1 «десять» ( (), , , , , , , тохар. В ikäṃ);
 *trīḱomt ( (), , , , , , тохар. В täryāka);
 *kʷetwr̥̄ḱomt ( (), , , , , тохар. A śtwarāk);
 *penkʷēḱomt ( (), , , , , , тохар. В piśāka);
 *(k)s(w)eḱsḱomt (, , , , тохар. В ṣkaska);
 *septm̥̄ḱomt (, , , , тохар. A ṣäptuk, B ṣuktaṅka);
 *oktōḱomt (, , , , тохар. A oktuk, B oktaṅka);
 *newn̥̄ḱomt (, , , , тохар. A nmuk', B ñumka).

Долгий гласный на стыке корней появился в результате заменительного удлинения после упрощения *dḱomt > *ḱomt.

В. Мажюлис утверждал, что в праиндоевропейском названия десятков были не сложными словами, а словосочетаниями, о чём свидетельствуют данные германских, балтийских и славянских языков.

 Сто 

На базе  (),  , , , , тохар. B kante, ,  восстанавливается форма *ḱm̥tom. Обычно данная лексема этимологизируется как сокращённый вариант *dḱm̥t dḱm̥tóm «десять десятков» или «десятый десяток».

 Названия сотен 
Для праиндоевропейского не реконструируются названия сотен.

 Тысяча 
Праиндоевропейское название тысячи не реконструируется. Существуют лишь две лексемы, каждая из которых охватывает только несколько индоевропейских языков.

На основе , ,  (мн. ч.) восстанавливается лексема *tuhas-ḱm̥tjós (в традиционной реконструкции *tūsn̥ts), внутренняя форма которой — «большая сотня» или «сильная сотня». Существует гипотеза, согласно которой славянское слово заимствовано из германских языков, что отрицается рядом учёных.

На основе  (),  арм. հազար (hazar),  (мн. ч.),  (из *smih2-ǵheslih2 «одна тысяча», в традиционной реконструкции *smī ǵhslī) восстанавливается лексема *ǵheslo-, этимологически связываемая с *ǵhes- «рука» и имеющая внутреннюю форму «пригоршня зерна».

 Порядковые числительные 
Числительное «первый» образовывалось супплетивно, то есть не от основы числительного «один», а от корня *perh3- и выглядело как *pr̥h3wos или *pr̥h3mos. Внутренней формой этого слова было «передний, самый передний».

«Второй» также образовывалось супплетивно от корня со значением «другой» (ср. , ,  «второй»): *h2enteros (в традиционной реконструкции *anteros).

«Третий» выглядело как *tr̥t(i)jos и, возможно, возникло под влиянием последующих числительных вместо изначального *tr̥ijos.

Числительные «четвёртый», «пятый» и «шестой» образовывались при помощи суффикса *-to-: *kweturtos/*kwetwr̥tos/*kwtwr̥tos, *penkwtos, *(k)s(w)eḱstos. О. Семереньи полагал, что суффикс *-to- возник из-за переразложения числительного *deḱmtos как *deḱm-to-s вместо первоначального *deḱmt-o-s и распространился на другие числительные.

Следующие четыре порядковых числительных образовывались при помощи присоединения к основе количественного числительного тематического гласного *-o-: *septmos, *h3(e)kth3uos (в традиционной реконструкции *oḱtowos), *h1nunos (в традиционной реконструкции *newnos), *deḱmtos.

Порядковые числительные от названий десятков снова содержали суффикс *-to-: *wīḱmttos, *trīḱmttos и т. д.

 Количественные наречия 
В праиндоевропейском было несколько количественных наречий:
 *dwis «дважды» ( (), , , др.-исл. tvisvar);
 *tris «трижды» ( (), , , др.-исл. Þrisvar);
 *kwetrus «четырежды» ( (), ).

При этом числительное «единожды» не восстанавливается. В санскрите это значение выражается словом  (), в греческом — , в латыни — . Внутренняя форма санскритского и греческого слов — «один удар», ср.  <  «удар».

 Примечания 

 Литература 
 Винтер В. Некоторые мысли об индоевропейских числительных. // Вопросы языкознания, 1989, № 4. — С. 32-45
 Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. — Т. I—II. — Тбилиси: Издательство Тбилисского университета, 1984. — С. 842—851
 Мажюлис В. П. Индоевропейская децимальная система числительных. // Вопросы языкознания, 1956, № 4. — С. 53—59
 Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. — : Издательство ЛКИ, 2007. — С. 409—413
 Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. — : УРСС, 2002. — С. 237—244
 Adams D. Q., Mallory J. P. Encyclopedia of Indo-European culture. — London: Fitzroy Dearborn Publishers, 1997. — P. 397—405
 Adams D. Q., Mallory J. P. The Oxford Introduction To Proto-Indo-European And Indo-European World. — Oxford: University Press, 2006. — P. 307—317
 Beekes R. S. P. Comparative Indo-European linguistics: an introduction. — Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company, 1995. — P. 212—217
 Blažek V. Indo-European «four». // Indogermanische Forschungen, 103, 1998. — P. 112—134
 Blažek V. Indo-European «five». // Indogermanische Forschungen, 105, 2000. — P. 101—119
 
 Fortson B. Indo-European language and culture. An Introduction. — Padstow: Blackwell Publishing, 2004. — P. 130—132
 Meier-Brügger M. Indo-European Linguistics. — Berlin — New York: Walter de Gruyter, 2003. — P. 231—237
 Virédaz R. «Six» en indo-européen. // Indogermanische Forschungen, 102, 1997. — P. 112—150
 van Windekens A. J.'' Structure et sens primitif des noms de nombre indo-européens *qṷetṷor- «quatre» et *penqṷe «cinq» // Indogermanische Forschungen, 87, 1982. — P. 8—14

Праиндоевропейский язык
Числительные